Петнадесетото издание на Световното първенство по водни спортове се провежда между 20 юли и 4 август 2013 г. в Барселона, Испания. Първенството включва надпревари в 6 вида спорт: плуване, водна топка, скокове във вода, високи скокове във вода, плуване в открити води и синхронно плуване.

Първоначално турнира трябва да се провежда в Дубай, ОАЕ през юли 2009, но се отказват от домакинството през март 2010. ФИНА избира Барселона за нов домакин на 26 септември 2010.

Спортни съоръжения 
Съоръженията на които се провежда турнира са същите, които са използвани на състезанието през 2003 година.
 Палау Сант Жорди (плуване и синхронно плуване)
 Порт Вел (плуване в открити води, високи скокове във вода)
 Пискина Мунисипал де Монжуик (скокове във вода)
 Пискинес Бернат Пикорнел (водна топка)

Програма 
За първи път ще се проведе дисциплината високи скокове във вода.

Церемонията по откриването се състои на 19 юли 2013.

Таблица по медалите 
 Домакин

Състезания

Високи скокове

Водна топка

Плуване

Плуване в открити води

Скокове във вода

Съчетано плуване

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт